András Sándor (1934) költő, irodalomtörténész, esszéista
 András Sándor (1899–1985) vezérőrnagy, a Hadiakadémia parancsnoka (1944).